SCN steht für:
 Saint Kitts and Nevis, historischer Commonwealth Games Ländercode (1978)
 Satellite Catalog Number, eine eindeutige Identifikationsnummer für künstliche Erdsatelliten
 Flughafen Saarbrücken, nach IATA-Code
 Suprachiasmatischer Nucleus, einem Gebiet im Gehirn, siehe Nucleus suprachiasmaticus
 Sizilianische Sprache, nach ISO-639-Sprachcode
 SC Neubrandenburg, einen mecklenburgischen Sportverein
 Sportclub Neusiedl am See, einen österreichischen Fußballclub
 System Change Number, eine fortlaufende Nummer, die bei jeder Änderung des Datenbestandes einer Oracle-Datenbank erhöht wird
 scene selection, eine Funktion/Taste an Kameras zwecks Auswahl von Szenen-Modi und -Einstellungen
 Software Calibration Number, Parametrisierte Nummer, um ein Steuergerät (VCI) zu codieren
 Sojabohnenzystennematode, von Englisch Soybean Cyst Nematode

ScN steht für:
 Scandiumnitrid, anorganische chemische Verbindung aus der Gruppe der Nitride

scn steht für:
 Sizilianische Sprache (ISO-639-3-Code)

.scn ist eine Dateiendung und steht für:
 screen file format (in Verwendung mit Kermit)
 Scene data file (in Verwendung mit TrueSpace2)
 Videowave Scene file
 mp3 scan file (in Verwendung mit BPM-Studio)
 Siehe auch: Liste von Dateinamenserweiterungen/S

SCN− ist die chemische Formel für das Thiocyanat-Ion

Siehe auch:

SCN